Mukařov est un toponyme qui peut désigner :

Mukařov, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Mukařov, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie